Руссов — топоним и фамилия.

Фамилия 
Известные носители:

 
 Руссов, Бальтазар (ок. 1540—1601) — ливонский летописец.
 Руссов, Валериан Фридрихович (1842—1879) — российский орнитолог.
  (род. 1938) — лидер Зелёной партии Канады (1997—2001).
 Руссов, Карл Эрнст (1869—1932) — врач и орнитолог-любитель.
 Руссов, Лука Дмитриевич (1882—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения на Юге России.
 Руссоу, Майк (род. 1976) — американский боец смешанных единоборств.
 Руссов, Степан Васильевич (1768—1842) — русский историк и филолог.
 Руссов, Фёдор Карлович (1828—1906) — русский этнограф и искусствовед.
 Руссов, Эдмунд Фридрихович (1841—1897) — ботаник, профессор Дерптского университета.

Псевдоним 
 A. N. Roussoff — псевдоним русского художника Александра Волкова-Муромцева (1844—1928).

См. также 
 Русов
 Руссо

Топоним 
  — деревня в гмине Желязкув в Польше.
 Руссов — район в городе Рерике в германской земле Мекленбург — Передняя Померания.